Günther Lemmerer ist der Name folgender Personen:

* Günther Lemmerer (Leichtathletiktrainer) (1943–2010), österreichischer Leichtathletik-Trainer und Sportfunktionär
 Günther Lemmerer (Rennrodler) (* 1952), österreichischer Rennrodler